Bolschoje Schumakowo () ist der Name russischer Orte:

 Bolschoje Schumakowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Bolschoje Schumakowo (Tscheljabinsk), Dorf im Oblast Tscheljabinsk